Il singolare del torneo di tennis Thermphos Challenger Zeeland 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kirsten Flipkens che ha battuto in finale Aravane Rezaï 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Aravane Rezaï (finale)
 Kirsten Flipkens (Campionessa)
 Junri Namigata (quarti di finale)
 Yurika Sema (semifinali)

 Elena Bovina (semifinali)
 Andrea Koch-Benvenuto (primo turno)
 Ioana Raluca Olaru (secondo turno)
 Valerija Solov'ëva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thermphos Challenger Zeeland 2012